

Geografia 
 Grado – comune croato
 Grado – comune italiano
 Grado – comune spagnolo

Unità di misura 
 Grado – unità di misura degli angoli
 Grado – unità di misura della temperatura
 Grado Celsius
 Grado Fahrenheit
 Grado Rankine
 Grado Réaumur
 Grado – livello delle ustioni
 Grado – misura della percentuale di alcool presente nelle bevande alcoliche
 Grado Brix (°Bx) – misura la quantità di solidi disciolta in un liquido
 Grado Baumé (°Bé) – misura della densità di soluzioni acquose
 Grado di difficoltà – in arrampicata e alpinismo: indice della difficoltà di una via d'arrampicata o di un itinerario alpinistico

Matematica 
 Grado – di un monomio
 Grado – di un polinomio o di un'equazione algebrica
 Grado – di un numero algebrico
 Grado – di un'estensione di campi
 Grado – di una funzione continua, numero che esprime intuitivamente quante volte la funzione si avvolge intorno a sé stessa
 Grado – di un'equazione differenziale

Linguistica
 Grado apofonico – termine di un'alternanza apofonica
 Grado di apertura – tratto fonetico delle vocali
 Grado di articolazione – parametro utilizzato tradizionalmente in relazione alla sonorità o sordità di un fono
 Grado di comparazione – funzione dell'aggettivo

Altro 
 Grado militare – segno distintivo delle forze armate e delle forze di polizia
 Grado – posizione di una nota nella scala musicale
 Grado – il simbolo °
 Grado – un livello di giudizio nel diritto processuale
 Grado Labs Inc. – azienda produttrice di testine hi-fi
 Grado – famiglia criminale
 Grado - wrestler scozzese

Altri progetti